Хільдерік (Гільдерік) — чоловіче ім'я германського походження.
 Хільдерік — король вандалів (523–530)
 Хільдерік I — король салічних франків (457–481)
 Хільдерік II — король Австразії (662–675)
 Хільдерік III — останній франкський король з династії Меровінгів (743–751)
 Гільдерік — герцог Сполето (739–740)